Mahata bezeichnet:

 ein osttimoresisches Dorf im Suco Costa, Verwaltungsamt Pante Macassar, siehe Mahata (Costa)
 ein osttimoresisches Dorf im Verwaltungsamt Nitibe, siehe Lelaufe